Анто́н Оле́гович Котяко́в (род. 15 августа 1980, Куйбышев, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, экономист. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации с 21 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса. Заместитель министра финансов Российской Федерации (2017—2020).

Биография 
Родился 15 августа 1980 года в городе Куйбышев (ныне город Самара).

С августа 2001 по август 2005 года работал в департаменте управления финансами администрации Самарской области, пройдя путь от ведущего специалиста до консультанта.

В 1997 году окончил самарскую школу-лицей № 135 авиационного профиля. В 2002 году с отличием окончил Самарскую государственную экономическую академию, по специальности «Экономическая теория», специализация «Теория и организация рынка ценных бумаг».

В 2005 году окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рынок российских субфедеральных долговых ценных бумаг: становление и развитие», ему была присуждена учёная степень кандидата экономических наук.

С августа 2005 года по июль 2007 года работал начальником отдела Министерства управления финансами Самарской области, после чего был назначен руководителем департамента исполнения областного бюджета и отчётности Министерства управления финансами Самарской области, в должности которого проработал до апреля 2012 года.

В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».

С апреля 2012 года по март 2014 года работал в Федеральном казначействе в должности начальника управления совершенствования функциональной деятельности.

В марте 2014 года перешёл на работу в Правительство Московской области. До января 2017 года он занимал пост министра финансов Московской области, после чего возглавил объединённое министерство экономики и финансов Московской области.

C мая 2017 года по январь 2020 года работал заместителем министра финансов Российской Федерации.

Участник третьего набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2019).

21 января 2020 года указом Президента России Владимира Путина был назначен министром труда и социальной защиты Российской Федерации.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса. Государственный советник Самарской области 1 класса.

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 14 млн 881 тыс. руб., супруги — 2 млн 471 тыс. руб.

Сумма декларированного дохода за 2020 год составила 27 084 771,29 руб., супруги — 10 624 384,08 руб.

Санкции 
9 июня 2022 Украина ввела санкции в отношении Котякова из-за вторжения России на Украину

16 декабря 2022 года, внесен в санкционный список Евросоюза за поддержку и реализации политики, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, в частности за «подготовку социальной системы обеспечения Российской Федерации на четыре незаконно аннексированные территории Украины». 

24 февраля 2023 года, в годовщину начала российского вторжения на Украину, внесён в санкционный список США за «осуществление российских операций и агрессии в отношении Украины». 

Также находится под санкциями Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Награды 
 Знак «За заслуги перед Московской областью» 3 степени (2017)
 Почётная грамота Губернатора Московской области (2015)
 Медаль «Генерал-полковник Дутов» (2013)
 Почётная грамота Федерального казначейства Российской Федерации (2012)
 Благодарность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (2012)
 медаль «20 лет Федеральному казначейству» (2012)
 Почётная грамота министерства управления финансами Самарской области за безупречную и эффективную государственную службу (2010)

Классный чин 
 Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса (2018).

Семья 
Женат, имеет троих детей.

Примечания

Ссылки 
 Биография Антон Котяков на сайте Министерства финансов РФ

Выпускники Самарского экономического университета
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Кандидаты экономических наук
Министры труда и социального развития Российской Федерации
Правительство Мишустина
Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине